Ключевский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

Алтайский край
 Ключевский сельсовет — в Ключевском районе.
 Ключевский сельсовет — в Топчихинском районе.
Амурская область
 Ключевский сельсовет — в Константиновском районе.
Башкортостан
 Ключевский сельсовет — в Аскинском районе.
Забайкальский край
 Ключевский сельсовет — в Борзинском районе.
Кировская область
 Ключевский сельсовет — в Шабалинском районе.
Курская область
 Ключевский сельсовет — в Глушковском районе.
Оренбургская область
 Ключевский сельсовет — в Беляевском районе.
 Ключевский сельсовет — в Грачёвском районе.
 Ключевский сельсовет — в Пономарёвском районе.
 Ключевский сельсовет — в Тюльганском районе.
Пензенская область
 Ключевский сельсовет — в Вадинском районе.
 Ключевский сельсовет — в Малосердобинском районе.
Пермский край
 Ключевский сельсовет — в Суксунском районе.
Самарская область
 Ключевский сельсовет — в Исаклинском районе.
Саратовская область
 Ключевский сельсовет — в Базарно-Карабулакском районе.
 Ключевский сельсовет — в Вольском районе.
 Ключевский сельсовет — в Красноармейском районе.
 Ключевский сельсовет — в Лысогорском районе.
Татарстан
 Ключевский сельсовет — в Бугульминском районе.
Тверская область
 Ключевский сельсовет — в Максатихинском районе.
Тульская область
 Ключевский сельсовет — в Новомосковском районе.
Тюменская область
 Ключевский сельсовет — в Нижнетавдинском районе.
Удмуртия
 Ключевский сельсовет — в Игринском районе.
Челябинская область
 Ключевский сельсовет — в Троицком районе.